Политические партии Греции всегда играли и продолжают играть важную роль в жизни страны. С середины 1970-х годов для Греции характерна двухпартийная система, когда в политике доминируют две большие партии, побеждающие на выборах в парламент и формирующие правительство.

Историю партийной системы Греции можно разделить на пять периодов. Первый включает в себя правление короля Оттона (1833—1862), второй приходится на время правления королей Георга I (1863—1913), Константина I (1913—1917 и 1920—1922), Александра I (1917—1920) и Георга II (1922—1924). Третий пришёлся на время Второй Греческой Республики (1924—1935). Четвёртый включает в себя время правления королей Павла и Константина II (1946—1973). В середине 1970-х после свержения режима «Чёрных полковников» начался современный пятый период.

Помимо двух ведущих партий в Греции действуют ещё окола десятка партий и коалиций, регулярно представленных в парламенте и имеющих возможность влиять на политику больших партий. Время от времени в парламенте бывают представлены и другие партии.

С середины XX века для Греции характерно наличие большого числа левых и крайне левых партий, пользующихся большой популярностью среди избирателей. В то же время центристские и либеральные силы традиционно слабы. Также для Греции характерна нестабильность партий, в которых то и дело происходят расколы, в результате чего образуются новые партии.

История партийного строительства

Первый период (1833—1862) 
Партийное строительство в Греции началось в 1830-х годах после окончательного признания независимости страны. Первые политические партии представляли собой неформальные группы политических лидеров, которые сформировались в течение короткого периода Первой Греческой республики (1828—1831) и вошли в силу во время царствования короля Оттона. Для того периода характерно сильная зависимость Греции и её политиков от трёх держав: Англии, Франции и России. Неудивительно, что первые греческие партии во многом представляли собой клиентелы сверхдержав и получили соответствующие названия. Консервативно настроенные политики, выступавшие за сильное централизованное правительство во главе с королём и примат православной церкви в повседневной жизни, рассчитывали на поддержку от России, неудивительно, что они получили название Русская партия. Сторонники экономического либерализма и парламентской монархии были в большинстве своём англофилами и объединились в Английскую партию. Приверженцы конституционализма ориентировались в первую очередь на Францию и создали Французскую партию. Пока Грецией управляли регенты во главе с государственным канцлером Йозефом Арманспергом, считавшимся англофилом, в политической жизни страны доминировала Английская партия, а члены Русской нередко подвергались преследованиям. Но после того как власть перешла в руки короля на первое место выдвинулась именно Русская партия, выступавшая за расширение власти монарха.

После свержения короля Оттона партии прекратили своё существование.

Второй период (1863—1924) 
Хотя новая Конституция 1864 года была направлена на модернизацию политической системы Греции, тем не менее первые годы правления короля Георга I в политической жизни страны не отличались от предыдущего периода. Король активно вмешивался в деятельность правительств сменявших друг друга.

Первой политической партией второго периода стала правоцентристская консервативная Националистическая, созданная на базе Русской партии. До 1870-х годов греческие партии по-прежнему создавались не на основе принципов или политической программы, а вокруг личности более или менее харизматического лидера. Эту ситуацию изменил Харилаос Трикупис. Будучи сторонником британской двухпартийной парламентской системы, в 1875 году он создаёт центристскую либеральную прозападную Новую партию. Так в Греции началось формирование современной партийной системы, основанной на чётких и устойчивых идеологических принципах.

Третий период (1924—1935)

Четвёртый период (1946—1973)

Современный пятый период (1974— по н.в.)

Политические партии, представленные в парламенте Греции и Европарламенте

Малые партии 
 «Левое антикапиталистическое объединение за перемены» (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή — ANT.AR.SY.A., 2009) — коммунизм, революционный социализм, антикапитализм, экосоциализм
 Независимое объединение граждан с особой самоидентификацией (Ανεξάρτητη Συσπείρωση Πολιτών Ιδιαίτερου Αυτοπροσδιορισμού ΡΟΜ — ΑΣΠΙΔΑ-ΡΟΜ, 2006) — партия греческих цыган. Примечание: слово ΑΣΠΙΔΑ в переводе с греческого означает «щит».
 Коммунистическая организация «Реорганизация» (Κομμουνιστική Οργάνωση «Ανασύνταξη») — марксизм-ленинизм.
 Коммунистическая партия Греции (марксистско-ленинская) (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό) — K.K.E. (m-l), 1976) — коммунизм, марксизм-ленинизм, маоизм, антиревизионизм.
 «Демократическое возрождение» (Δημοκρατική Αναγέννηση, 2004) — национальный консерватизм, социальный консерватизм, национализм, популизм.
 «Демократы» (Δημοκρατικοί) — центризм.
 «Действие» (Δράση, 2009) — либеральный центризм, свободный рыночный капитализм, права человека, устойчивое развитие, проевропеизм.
 «Экологи Греции» (Οικολόγοι Ελλάδας, 1988) — зелёные.
 Борющаяся социалистическая партия Греции (Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας , 1984) — демократический социализм, левый национализм.
 «Греческие экологи» (Έλληνες Οικολόγοι) — зелёная политика.
 Хриси Авги или «Золотая Заря» (Χρυσή Αυγή, 1993) — крайне правые, национализм, третий путь, антикоммунизм, антилиберализм.
 Либеральный альянс (Φιλελεύθερη Συμμαχία — Φ.Σ., 2007) — классический либерализм.
 Марксистско-ленинская коммунистическая партия Греции (Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) - M.-L. K.K.E., 1976) — крайне левые, коммунизм, марксизм-ленинизм, маоизм, антиревизионизм.
 Движение по реорганизации Коммунистической партии Греции 1918—55 (Κίνηση για την Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55) — марксизм-ленинизм, коммунизм, сталинизм, ходжаизм.
 Организация по восстановлению Коммунистической партии Греции (Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, 1985) — коммунизм, марксизм-ленинизм, маоизм.
 Партия греческих охотников (Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών — K.Ε.Κ., 1990) — выступает за права охотников.
 Пиратская партия Греции (Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, 2012) — свобода информации, реформа закона об авторских правах, отмена патентов, уважение к частной жизни.
 Социалистическая рабочая партия (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα — SEK, 1971) — революционный социализм, троцкизм.
 Союз центристов (Ένωση Κεντρώων, 1992) — социал-демократия, центризм, венизелизм.
 Союз демократического центра (Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου — ΕΔΗΚ, 1976) — центризм, социальный либерализм, венизелизм, радикализм.
 Пуск — социалистическая организация интернационалистов (Ξεκίνημα — Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση, 1974) — троцкизм.
 Рабочая революционная партия (Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα — Ε.Ε.Κ., 1985) — троцкизм.
 «Радуга» (, , 1994) — политическая партия этнических македонцев живущих в Греции. Член Европейского свободного альянса.
 Демократический альянс ()

Классификация по идеологии

Левые 
 Коалиция радикальных левых (СИРИЗА) — широкая левая сила, включившая партии демосоциалистического, еврокоммунистического, троцкистского, маоистского и экосоциалистического толка.
 «Народное единство» — леворадикальная партия, созданная на базе откола от СИРИЗА несогласных с принятием мер жёсткой экономии под давлением кредиторов.
 «Курс свободы» — ещё один левый откол от СИРИЗА.
 «Левое антикапиталистическое объединение за свержение» (АНТАРСИЯ) — леворадикальная антикапиталистическая коалиция, объединяющая коммунистические (в том числе троцкистские и маоистские) тенденции.
 Коммунистическая партия Греции — старейшая политическая партия в стране, опирается на мировоззрение марксизма-ленинизма.
 «Экологические зелёные» — экологистская, младший партнёр СИРИЗА.

Левоцентристы 
 Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) — традиционная социал-демократическая партия.
 «Движение демократических социалистов» (КИДИСО) — откол от ПАСОК.
 «Демократические левые» — социал-демократический откол от СИРИЗА.
 «Общественное соглашение» — откол от ПАСОК, поддержавший СИРИЗА.
 «Общество превыше всего» — откол от ПАСОК, поддержавший СИРИЗА.

Центристы 
 «Река» (Потами) — социал-либеральная проевропейская партия.
 Союз центристов — социал-либеральная проевропейская.
 Дрази — либеральная.
 Демократический альянс — неолиберальная, влившаяся обратно в «Новую демократию».

Правоцентристы 
 «Новая демократия» — господствующая в консервативном лагере.

Правые 
 «Независимые греки» — евроскептическая правопопулистская.
 Народный православный призыв (ЛАОС) — ультраправая национал-консервативная.
 Хриси Авги («Золотая Заря») — ультраправая неонацистская.

Исторические партии 
 1833—1863
 — Английская партия () — экономический либерализм, парламентаризм, монархизм, англофильство.
 — Французская партия () — популизм, конституционализм, франкофильство.
 — Русская партия () — этатизм, консерватизм, русофильство, православие.
 1865—1909 — Националистическая партия () — правоцентристская, консерватизм, греческий национализм, идея Мегали, экспансионизм, роялизм. Была создана на базе Русской партии.
 1875—1910 — Новая партия () — центристская, либерализм, демократия, модернизация, капитализм, индустриализация, идея Мегали, национализм, прозападная.
 1910—1961 — Либеральная партия () — либерализм, венизелизм, идея Мегали, национальный либерализм, республиканизм, прогрессивизм.
 1922—1936 — Партия свободомыслящих () — национализм, роялизм, антикоммунизм, антипарламентаризм, корпоративизм, экономический протекционизм, метаксизм.
 1920—1950 — Социалистическая партия Греции () — социализм.
 1920—1958 — Народная партия () — правый центр, консерватизм, монархизм, национализм, экспансионизм, антивензелизм. Фактически преемник Националистической партии.
 1926—?
 — Демократический союз () — либеральная.
 — Еврейский политический союз
 — Либеральная партия беженцев ()
 1926—1956 — Аграрная партия ()
 1928—1964 — Прогрессивная партия ()
 1931—1932 — Независимая социалистическая партия — образована в результате раскола Соцпартии Греции. Через год лидер раскольников вернулся в партию.
 1932—1936
 — Консервативная демократическая партия ()
 — Крестьянская и рабочая партия () — сельский радикализм.
 — Генеральный народный радикальный союз ()
 — Национальная радикальная партия () — консерватизм.
 1932—1944 — Греческая национал-социалистическая партия () — национал-социализм, фашизм.
 1935
 — Македонский союз — консерватизм.
 — Союз роялистов () — монархическо-консервативная.
 1935—1950
 — Демократическая социалистическая партия Греции () — демократический социализм. Создана Г. Папандреу как Демократическая партия. Преобразована в Партию Г. Папандреу (позднее Союз центра).
 — Национальная объединённая партия ().
 1936
 — Национальная народная партия ().
 — Реформистская партия ().
 1946—1950 — Национальная партия Греции () — национал-консервативная.
 1946
 — Национальный политический союз () — коалиция в составе Либеральной, Национальной объединённой и Демократической социалистической партий.
 — Союз аграрных партий () — аграрианство.
 — Союз националистов () — монархическо-консервативная.
 — Объединённый орден патриотов-мыслителей () — консерваторы.
 1949—1953 — Национальный прогрессивный союз центра () — либеральная.
 1950—?
 — Новая партия () — консервативная.
 — Демократическая прогрессивная партия ().
 — Левые либералы () — коммунисты.
 — Партия Иоанниса Софианопулоса () — левые демократы.
 — Прогрессивная партия либералов () — либералы.
 — Независимый политический лагерь () — метаксизм.
 1950—1953 — Социалистическая партия — Демократический народный союз () — коммунисты. Создана на базе Социалистической партии Греции. Объединилась с Демократической партией.
 1951—1956
 — Объединение крестьян и рабочих () — аграрная.
 — «Греческий призыв» () — консервативная, роялистская.
 1951—1985 — Единая демократическая левая партия () — коммунисты. Создана при участии ряда деятелей Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС). Стала основой для формирования избирательного альянса коммунистов и левых социалистов — Синаспизмос (Коалиции левых и прогресса).
 1953—? — Демократическая партия трудящихся — была создана в результате объединения Социалистической и Демократической партий.
 1955 — Народная социальная партия ().
 1955—1967 — Национальный радикальный союз () — либеральный консерватизм, экономический либерализм, роялизм, радикализм, национальный консерватизм, антикоммунизм. Создана на базе «Греческого призыва».
 1956
 — Либерально-демократический союз () — коалиция Либеральной и Демократической социалистической партий, Демократического союза, Союза левых демократов, Объединения крестьян и рабочих, Национального прогрессивного союза центра.
 — Партия христианской демократии.
 1958
 — Прогрессивный демократический сельский союз.
 — Союз Народной партии.
 1961 — Всенародный аграрный фронт — социализм.
 1961—1967 — Союз центра () — либерализм.
 1963
 — Христианская Демократия () — социализм.
 — Движение за демократию и социализм () — социализм.
 1964—1976 — Организация марксистов-ленинцев Греции () — маоисты. Раскололись на КПГ (марксистско-ленинскую) и Марксистско-ленинскую КПГ.
 1965—1966 — Либерально-демократическая центр () — либерализм.
 1965—1977 — Партия 4 августа () — национализм, третий путь, считали себя преемниками Иоанниса Метаксаса.
 1968—1986 — Внутренняя Коммунистическая партия Греции () — еврокоммунизм. Раскололась на партии «Греческие левые» и Обновлённую Коммунистическую экологическую левую.
 1974
 — Либерально-демократический союз — Социалистическая партия ().
 — Национально-демократический союз.
 — Революционная коммунистическая партия Греции ().
 1974—1977 — Союз центра — Новые силы () — центризм, социал-демократия, венизелизм, либерализм. Создана на базе Союза центра.
 1977
 — Национальный блок () — национализм, консерватизм, роялизм. Влились в состав Новой демократии.
 — Демократический блок ().
 — Народное демократическое единство.
 1977—1978 — Партия новых либералов () — либерализм. Влились в состав Новой демократии.
 1979—? — Единое националистическое движение () — крайне правая, националистическая. Прекратив деятельность, возобновила её на некоторое время после 1989 года.
 1981 — Прогрессивная партия ().
 1981—? — Партия демократического социализма ().
 1982—1993 — Организация коммунистов марксистов-ленинцев Греции () — антиревизионизм, сталинизм. Объединились в Движение за единую Коммунистическую партию Греции.
 1984—1996? — Национальный политический союз () — правые националисты. Основан бывшим лидером хунты «чёрных полковников» Георгиосом Пападопулосом.
 1984—2004 — Партия эллинизма () — националисты.
 1985—1994 — Демократическое обновление () — консерваторы.
 1987—1992 — «Греческие левые» () — еврокоммунизм. Образована в результате раскола Внутренней КПГ. Объединились в Синаспизмос.
 1987—2004 — Обновлённая Коммунистическая экологическая левая () — еврокоммунизм, зелёная политика, экосоциализм. Образована в результате раскола Внутренней КПГ под названием Внутренняя КПГ — Обновлённые левые. Объединились в Коалицию радикальных левых.
 1989—1993 — Альтернативные экологи () — зелёная политика. Полное название — Федерация экологических и альтернативных групп.
 1993—1996 — Движение за единую Коммунистическую партию Греции () — марксизм-ленинизм, сталинизм, антиревизионизм.
 1993—2004 — «Политическая весна» () — правоконсервативная. Основана Антонисом Самарасом после его выхода из Новой демократии. Позднее лидер вернулся в партию.
 1994—2004 — Греческий фронт () — национализм, популизм.
 1999—? — «Передовая линия» () — национализм.
 1999-2004 — Либералы () — либерализм. Лидер партии присоединился к ПАСОК.
 1999—2009 — Радикальный левый фронт () — коалиция левых радикалов. Коммунизм, троцкизм, маоизм, марксизм-ленинизм, антикапитализм, экосоциализм.
 2001—2002 — Движение свободных граждан () — консерватизм. Основана мэром Афин Димитрисом Аврамопулосом из числа членов Новой демократии. Позднее воссоединилась с партией.
 2004—2007 — Патриотический альянс () — национализм. Patris переводится с греческого как «отечество».
 2009—? — Всегреческий македонский фронт () — создан для представления интересов македонцев () — региональной группы этнических греков, населявших или происходящих из области Македония на севере Греции.
 ?—? — Политическая партия греческих женщин () — феминизм.
 ?—? (1950-е) — Демократический союз ().

Примечания 

 
Греция